Тарафы́м () — официальный гимн АТО Гагаузия. Слова: Мина Кёся, музыка: Михаил Колса. Принят в 1995 году (музыка). Текст принят Народным Собранием Гагаузии в 1999 году.

Закон о гимне Гагаузии 
Закон АТО Гагаузия

О гимне Гагаузии (Гагауз Ери).

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон:

Статья 1: Утвердить в качестве гимна Гагаузии (Гагауз Ери) музыку композитора Михаила Колса.

Статья 2: Установить, что гимн Гагаузии звучит по региональному и местному радио ежедневно, после исполнения гимна Республики Молдова.

Статья 3: Установить, что гимн Гагаузии (Гагауз Ери) исполняется после звучания государственного гимна страны на торжественных мероприятиях, посвященных праздникам Республики Молдова, праздникам и памятным датам Гагаузии (Гагауз Ери).

Глава (Башкан)

Гагаузии (Гагауз Ери) Г. Д. Табунщик

г. Комрат, 04 декабря 1995 г.

№ 7-VI/I

Слова гимна

См. также 
 Герб Гагаузии
 Флаг Гагаузии

Ссылки 
 Музыка к гимну Гагаузии
 Гимн и Флаг Гагаузии

Гагаузия
Гагаузия